Поузар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Поузар, Зденек (чеш. Zdeněk Pouzar; род. 1932) — чешский ботаник и миколог.
 Поузар, Ярослав (чеш. Jaroslav Pouzar; род. 1952) — бывший чешский хоккеист, нападающий.